Ел Портезуело има више значења:

 Ел Портезуело (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Портезуело (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Портезуело (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Портезуело, Ел Лимонсито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Портезуело (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Портезуело, Лас Гранхас (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Портезуело (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Портезуело (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Портезуело (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Портезуело (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Портезуело (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Портезуело (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Портезуело (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Портезуело (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Портезуело (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Портезуело (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Портезуело (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Портезуело (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Портезуело (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портезуело (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портезуело (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портезуело (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Портезуело (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Портезуело (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Портезуело (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику